Norra Stensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Stensjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (11 ha)
Norra Stensjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (26,9 ha)
Norra Stensjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (1,05 km²)

Se även
Stensjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn